Broteas () ist in der griechischen Mythologie:

 Broteas (Sohn des Tantalos), Sohn des Tantalus und der Euryanassa
 Broteas (Faustkämpfer), ein Begleiter des Perseus, der auf dessen Hochzeit umkommt
 Broteas (Lapith), ein Lapith, der auf Peirithoos Hochzeit umkommt